Анджей Ольшовський (1621—1677) — єпископ
 Антоні Ольшовський — стольник з Остшешува та Пйотркува
 Grzegorz Olszowski (нар. 1967) — польський римо-католицький священик, доктор богословських наук, єпископ-помічник Катовиць
 Ян Ольшовський (нар. 1947) — політик
 Роман Ольшовський (1890—1957) — скульптор
 Стефан Ольшовський (нар. 1931) — діяч Польської об'єднаної робітничої партії.
 Валеріан Ольшовський (1587—1650) — каштелян спицимирський.
 Войцєх Ольшовський (1916—1972) — священик